Влади́мир Була́тов:
 Булатов, Владимир Георгиевич (1929—1976) — советский легкоатлет.
 Булатов, Владимир Николаевич (1946—2007) — советский и российский историк.
 Булатов, Владимир Павлович (род. 1937) — советский и российский учёный-машиностроитель.
 Булатов, Владимир Семёнович (1910—1999) — советский партийный деятель.